DHF's Landspokalturnering i 2022 (sponsormæssige årsager: Santander Cup 2021) er den 58. udgave af DHF's Landspokalturnering. Mors-Thy Håndbold var forsvarende mestre hos herrerne og Odense Håndbold hos kvinderne. Kvindernes turnering blev vundet af Team Esbjerg, der vandt finalen med 32-21 over Odense Håndbold, mens Aalborg Håndbold vandt 30-27 over GOG i finalen.

Kvinder

Ottendedelsfinaler
16 hold havde kvalificeret sig til 1/8-finalerne. Kampene blev spillet august 2021, før ligastart.

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 19. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 25. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 27. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 28. august

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 29. august

|}

Kvartfinaler 
Kvartfinalerne blev spillet fra den 28. til 28. september 2021.

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 28. september

|-
!colspan="3" style="background:#ccccff;"| 29. september 

|}

Final4
Final 4-eventet blev afholdt den 28. til 29. december 2019 i Gråkjær Arena, Holstebro.

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Referencer

Eksterne henvisninger 

2021
Håndbold i 2021
Håndbold i 2022